Louis François Jeannest, sculpteur
 Madeleine Louise Jeannest, artiste
 Marthe Jeannest, dessinatrice
 Pierre-Edme-Nicolas Jeannest-la-Noue, homme politique